

Patronyme 
 Charlie Covell (née en 19??), actrice et scénariste britannique.
 Mark Covell (né en 1967), skipper britannique.